El acrónimo MAB puede hacer referencia a:
 BME Growth, mercado de valores español orientado a pymes en expansión, denominado anteriormente Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
 Man and Biosphere o Man and the Biosphere, traducido en español como ("Hombre y Biosfera" u "El Hombre y la Biosfera") , programa de la UNESCO de protección de las Reservas de la Biosfera.
 Mark after break  - señal del protocolo de Digital MultipleX.
 Moschetto Automatico Beretta (Mosquete Automático Beretta) o Moschetto Automatico Beretta  Mod. 1938 - Beretta MAB 38  , una subametralladora, fabricada con varios modelos en Italia por la empresa Beretta durante la Segunda Guerra Mundial.
Manufacture d'armes de Bayonne  (Manufactura de armas de Bayona), una fábrica francesa de armas de fuego.
Metropolitan Asylums Board  - Consejo Metropolitano de Asilos - que operan en Londres, que trata con la Powers law (Ley de pobres) inglesa.
Mid-Atlantic Bight  o Ensenada del Atlántico Medio, un término no oficial utilizado por los oceanógrafos de la región de la plataforma continental de la costa este de EE. UU., desde el cabo Hatteras en Carolina del Norte, hasta el Cabo Cod en Massachusetts, incluyendo la bahía de Chesapeake y la cuenca marina de Nueva York.
MAB Corporation  (Corporación MAB)  , empresa con sede en Australia.
Mozilla Address Book  (Libro de direcciones Mozilla).
Muslim Association of Britain  (Asociación Musulmana de Gran Bretaña) , un grupo musulmán en el Reino Unido creado en 1997.
 Monoclonal antibody  (mAb), sigla en inglés para los anticuerpos monoclonales un componente molecular del sistema inmunológico de los vertebrados y un tipo de reactivo de la biotecnología y la terapéutica médica.
 Índice MAB, Cuestionario del estrés relativo al trabajo. Primer cuestionario científico con Licencia Creative Commons. 
Movimento dos Atingidos por Barragens, una organización izquierdista en Brasil.
MAB Rock band - banda de rock originada en Cerdeña (Italia) a partir de Psycho Jeremy (Alice Dionis) y Jecky (Jessica Dionis) , actualmente (mediados de año 2011) desempeñando su trabajo entre Italia y Londres.
 M.A.B.: iniciales de Michael Angelo Batio, un guitarrista italo-estadounidense.
M.A.B.: iniciales de Miguel Ángel Burelli Rivas, un político venezolano.
M.A.B.: iniciales de Marc-André Bergeron un francés jugador defensor de hockey.
M.A.B. iniciales de Marco Antonio Barrera, un pugilista mexicano.
M.A.B. MABUS,Iniciales de Marcelo Adrían Bitancourt, Comandante y empresario de Puerto Pirata.
M.A.B. Museo Arqueológico Benahoarita